Botelskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 26 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 500 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Ön höjer sig omkring 10 meter över havsytan.

Klimat 
Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet